Toto je seznam fotbalistů, kteří získali medaili ve vítězném týmu v Pohár UEFA (Pohár UEFA 1971/72 až 2008/09) a Evropská liga UEFA (od 2009/2010). Někteří hráči obdrželi medaili i když nehráli finále (byli náhradníci) nebo hráli pouze v dřívějších kolech turnaje.

Reference 

Evropská liga UEFA